Garbiñe Muguruza e Romina Oprandi erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Tímea Babos e Kristina Mladenovic hanno vinto il torneo, battendo Laura Siegemund e Maryna Zanevs'ka in finale con il punteggio di 6-1, 7-65.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Darija Jurak /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)

  Aleksandra Panova /  Renata Voráčová (primo turno)
  Ioana Raluca Olaru /  Sílvia Soler Espinosa (quarti di finale)

Wildcard 

  Rita Atik /  Zaneb El Houari (primo turno)

  Gita Benhadi /  Ilze Hattingh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015
WTA Tour 2015